Kaja Ziomek (Lubin, 3 de agosto de 1997) es una deportista polaca que compite en patinaje de velocidad sobre hielo.

Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo en Distancia Individual de 2020 y dos medallas en el Campeonato Europeo de Patinaje de Velocidad sobre Hielo en Distancia Individual, en los años 2020 y 2022.

Palmarés internacional

Referencias

Patinadores de velocidad de Polonia
Patinadores de velocidad en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018
Deportistas de Polonia en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018
Nacidos en Lubin